Ténéré
 Árvore do Ténéré
 Yamaha XTZ 250 Ténéré
 Yamaha XTZ 750 SuperTénéré

Desambiguação